Wahib ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Wahib (1986–2016), irakischer Terrorist, Person des Islamischen Staates 
 Bilal Wahib (* 1999), niederländischer Filmschauspieler
 Sardar Abdul Wahib (1901–??), afghanischer Hockeyspieler